Azur puede referirse a:

 Azur, un color utilizado en heráldica.
 Azur A o azur de metileno A, colorante tipo tiazina metilada.
 Azur B o azur de metileno B, colorante tipo tiazina metilada.
 Azur, una localidad francesa.
 Azur, un satélite artificial alemán.
 Azur (Personaje del cuerpo del deseo).
Azur Air, una aerolínea rusa